Insektoide steht für:
 generischer Name für fiktive Völker von insektenähnlichen Lebewesen in zahlreichen Science-Fiction-Welten wie z. B. die Druuf bei Perry Rhodan
 fiktives Volk im Star-Trek-Universum, siehe Völker und Gruppierungen im Star-Trek-Universum#Insektoiden